Ка́рой Жак (; ) — венгерский футбольный вратарь.

Биография 
Выступал в любительских футбольных клубах, но это не помешало ему стать вратарём сборной Венгрии. По мнению большинства болельщиков того времени, был самым известным вратарём. У него была идеальная фигура и исключительные способности для того, чтобы он мог защищать вратарскую позицию. Его основные характерные черты заключались в гармоничном и эстетическом движении на стадионе и смелости и скорости как у леопарда. Техника с мячом у него была развита на высоком уровне. Был примером для большинства венгерских вратарей, которые восхищались его искусством.

В национальную сборную Венгрии попал в 1912 году, когда ему было 17 лет. В 1913 году был назван лучшим футболистом года в Венгрии. Был в составе сборной на Олимпийских играх 1912 года и 1924, но в этих турнирах не сыграл ни одного матча, так как был в запасе.

В начале 1920-х годов получил травму: свернул себе палец на одной из рук, который пришлось ампутировать, но это ему не помешало защищать ворота и с четырьмя пальцами на руке.

В течение 13 лет защищал ворота сборной, но были и моменты когда он не мог выступать за сборную по причинам травм. В 1927 году, из-за состояния здоровья, врачи не позволили Карою продолжить карьеру в сборной Венгрии. Всего провёл за сборную 30 матчей.

В 1944 году, во время одного матча, настолько был рассержен на арбитра, который назначил штрафной в его ворота, что у Жака лопнул сосуд в сердце, что и привело к его смерти.

Ссылки 
 Статистика выступлений за сборную Венгрии
 Фотография могилы Кароя Жака на венгерском кладбище

Футболисты Венгрии
Игроки сборной Венгрии по футболу
Похороненные на кладбище Фаркашрети
Футболисты на летних Олимпийских играх 1912 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 1924 года